Князь Семён Никитич Болховский — московский дворянин и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича. Рюрикович в XXIII колене, из княжеского рода Болховские.

Единственный сын князя Никиты Фёдоровича Болховского.

Биография 
Из жильцов пожалован в стольники патриарха Филарета (1627). Патриарший стольник (1627-1629). На службе в Можайске в полку князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского, а потом в полку князя Дмитрия Михайловича Пожарского (1634). Дворянин московский (1636-1677). На Дедилове в полку князя Ивана Лобанова-Ростовского (1637). В Туле с князем Д.М. Черкасским (1639). Участвовал в приёме персидского посла (05 февраля 1639). Бил челом Государю за своего сына Фёдора о пожаловании его в жильцы (1641), тоже за сына Никиту (1647). На службе в Туле в полку князя Алексея Ивановича Воротынского (1642). С боярином Василием Петровичем Шереметьевым провожал датского королевича до Вязьмы и до литовского рубежа (1645).  На службе в Ливнах и Белгороде в полку князя Никиты Ивановича Одоевского, делал земляные валы (1646). Воевода в новом городе — Хотмыше, с назначением быть всходе с Бутурлиным (май 1647-1648). Воевода в Симбирске (1651). Состоял в числе посланных с Василием Васильевичем Бутурлиным к гетману Богдану Хмельницкому, для принятия Малороссии в подданство России (09 октября 1653).

Имел свой двор в Москве. Пожалован из поместья в вотчину в Нижегородском уезде (1668).

Имел трёх сыновей:

 князь Пётр Семёнович — стряпчий (1653-1676).
 князь Никита Семёнович — стряпчий (1658-1668).
 князь Фёдор Семёнович — по челобитной отца пожалован в жильцы (29 августа 1641).

Литература 
 
 Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. / Сост. Г. А. Власьев. — Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. — : Т-во Р. Голике и И. Вильборг, 1906. — С. 607, 609—610, 614—615.

Примечания 

Семён Никитич
Воеводы Симбирска
Дворяне московские
Патриаршие стольники
Персоналии России XVII века